Nen-ťiang je čínské jméno, které může označovat:

 Non (Nen-ťiang) – řeka v čínské provincii Chej-lung-ťiang, přítok Sungari;
 Nen-ťiang (okres) – okres v provincii Chej-lung-ťiang;
 Nen-ťiang (provincie) – provincie v severovýchodní Číně existující ve druhé polovině 40. let 20. století.